Artix, commune française de l'Ariège ;
 Artix, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Sénaillac-Lauzès ;
 Artix, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France